Atrocity — немецкая дэт-метал-группа, основанная в 1985 году Александром Круллем, который и по сей день является её фронтменом. Помимо ведущего дэт-метала, коллектив часто экспериментировал с другими родственными жанрами метала, такими как дарк-метал или индастриал-метал.

История 
Atrocity была основана в 1985 году в немецком городе Людвигсбург. После записи своего демоальбома Instigators (1988) и мини-альбома Blue Blood на лейбле Nuclear Blast, группа в 1990 году выпустила свой дебютный студийный альбом — Hallucinations.

В 1992 году, после международного тура в поддержку дебютного альбома, Atrocity на лейбле Roadrunner Records выпускает второй студийный альбом Todessehnsucht. Этот релиз удивил критиков, так как к записи альбома были привлечены оперные певицы. После этого релиза группа получила репутацию как группа с чрезвычайно сложной и хорошо структурированной идеей песни. Основными мотивами лирики группы были темы депрессии и смерти

Третий альбом вышел в 1994 году уже на третьем по счёту для группы лейбле Massacre Records. Релиз получил название Blut. Тематика альбома была пронизана темами вампиризма, а видеоклип «Blut» снимался в трансильванском замке.

В 1995 году Atrocity выпускает сразу два студийных альбома:Calling the Rain и Die Liebe. Песня «Calling the Rain» с альбома Blut была воспринята слушателями настолько хорошо, что группа решила продолжить работу в том же направлении. В этот период к группе присоединяется Ясмин Крулль, сестра Александра Крулля, которая станет сессионной музыканткой и будет то покидать, то возвращаться в коллектив для совместной работы. Die Liebe записывался вместе с Das Ich, немецкой командой, играющей в стилях дарквейв, индастриал, электро-готик.

Willenskraft, шестой студийный альбом Atrocity выпустила в 1996 году. Многие элементы стали более атмосферными, а также добавились мощные гитарные риффы. Группа продолжила сотрудничество с Das Ich. В этом же году был выпущен мини-альбом The Hunt, который в своём трек-листе среди прочих композиций включает песню «Blue Blood».

В 1997 году в альбоме Werk 80 группа перепела на свой мотив поп-песни 80-х годов XX века, которые на тот момент уже стали считаться классическими. Перед началом нового тысячелетия, в 1999 году вышел сборник Non Plus Ultra, в него группа включила лучшие песни 1989—1999 годов. В этом же году Atrocity дебютировала с концертами в США.

Следующим студийным альбомом стал Gemini, вышедший в 2000 году на лейбле Motor Music (подразделение Universal Music Group). Альбом содержит электронные компоненты и двуязычную (английский и немецкий) лирическую составляющую.

Вскоре Atrocity подписали контракт с австрийским лейблом Napalm Records и уже в 2004 году этот лейбл выпустил новый студийный альбом группы, Atlantis. Помимо музыки альбом содержал мультимедийный раздел с подробной информацией о величайших мифах нашего времени. Незадолго до этого, в 2003 году Александр Крулль с супругой Лив Кристин Эспенес-Крулль основывают симфо-метал-группу Leaves’ Eyes с ведущим женским вокалом, куда также входят многие музыканты Atrocity. Александр Крулль выступает в новой группе бэк-вокалистом.

В 2008 году музыканты решили обратиться к 80-м ещё раз. Вышел альбом Werk 80 II, который, как и первый, содержал каверы на популярные песни 80-х годов. Этот альбом стал музыкально более тяжёлым, чем 'Werk 80, Atrocity сохранили свой стиль, к записи были приглашены симфонический оркестр и хор. На обложке альбома изображена королева бурлеска, американская фотомодель Дита фон Тиз.

В записи альбома After the Storm, вышедшего в 2010 году, снова поучаствовала Ясмин Крулль, сестра Александра. Запись производилась с использованием только живых инструментов, что позволило добиться уникального звучания на альбоме.

 Состав 

 Текущий состав 
 Александр Крулль (Alexander Krull) — вокал, клавишные
 Торстен Бауер (Torsten Bauer) — гитара
 Сандер ван дер Меер (Sander van der Meer) — гитара
 JB van der Wal — бас-гитара
 Joris Nijenhuis — ударные

 Сессионные участники 
 Ясмин Крулль — вокал, флейта
 Лив Кристин — вокал

 Бывшие участники 
 Gernot Winkler †
 René Tometschek — бас-гитара
 Frank Knodel — гитара
 Oliver Klasen — бас-гитара
 Markus Knapp — бас-гитара
 Richard Scharf — гитара
 Michael Schwarz — ударные
 Martin Schmidt — ударные
 Мориц Нойнер (Moritz Neuner) — ударные
 Крис Лукхауп (Chris Lukhaup) — бас-гитара
 Николас Баркер (Nicholas Barker) — ударные
 Алла Федынич (Alla Fedynitch) — бас-гитара
 Севен Антонопулос (Seven Antonopoulos) — ударные
 Матиас Рёдерер (Mathias R?derer) — гитара
 Роланд Навратил (Roland Navratil) — ударные

 Дискография 

 Студийные альбомы 
 1990: Hallucinations 1992: Todessehnsucht 1994: Blut 1995: Calling the Rain (акустический альбом)
 1995: Die Liebe 1996: Willenskraft 1997: Werk 80 2000: Gemini 2004: Atlantis 2008: Werk 80 II 2010: After the Storm 2013: Okkult 2018: Okkult II 2023: Okkult III Мини-альбомы 
 1989: Blue Blood 1996: The Hunt 1996: The Definition of Kraft and Wille 1997: Tainted Love 2017: Masters of Darkness Демо 
 1988: Instigators 2022: Unspoken Names (Demo 1991) Сборники 
 1996: Kraft & Wille (Коллекция видео + The Hunt)
 1999: Non Plus Ultra DVD 
 2012: Die Gottlosen Jahre Видео 
 «Blut» (с альбома Blut, 1994)
 «Calling The Rain» (с альбома Calling the Rain, 1995)
 «Die Liebe» (with Das Ich) (с альбома Die Liebe, 1995)
 «Love is Dead» (с альбома Willenskraft, 1996)
 «Taste Of Sin» (с альбома Gemini, 2000)
 «Cold Black Days» (с альбома Atlantis, 2004)
 «The Sun Always Shines on TV» (с альбома Werk 80 II, 2008)
 «Pandaemonium» (с альбома Okkult, 2013)
 «Shadowtaker» (с альбома Okkult II'', 2018)

См. также 
 Leaves’ Eyes

Примечания

Ссылки 
 Atrocity на сайте Napalm Records

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Дэт-метал-группы Германии
Дарк-метал-группы
Готик-метал-группы Германии
Исполнители Napalm Records
Секстеты
Исполнители Nuclear Blast
Исполнители Roadrunner Records